Die Orange Prokom Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 6. August 2006 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, das genau wie das Turnier in Sopot zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Gaël Monfils, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Der topgesetzte Russe Nikolai Dawydenko entschied das Turnier für sich, im Finale stand wie schon im Jahr zuvor Florian Mayer, der auf dem Weg ins Finale keinen Satz abgab, im Endspiel aber dem Russen in drei Sätzen unterlag. Damit gewann er den dritten Titel der laufenden Saison siebten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, schieden als Setzlistenerste schon in der ersten Runde aus – ihre erste Niederlage bei diesem Turnier. So holten sich die Turniersieger von 2002 und 2004, František Čermák und Leoš Friedl, als Setzlistendritte den Titel zum dritten Mal. Im Finale schlugen sie die Setzlistendritten Martín Alberto García und Sebastián Prieto, letzterer war zum dritten Mal in Folge im Finale unterlegen. Čermák und Friedl gewannen ihren 13. gemeinsamen Titel. Für Čermák war es der 14. Titel, Friedl war zum 15. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 404.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Sopot